Cos steht für:
 Cos (Band), belgische Rockband
 Cos (Galicien), Parroquia in Galicien
 Cos (Ariège), eine Gemeinde im Département Ariège in Frankreich
 Titularbistum Cos, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Cos (Einheit), ein altes Längenmaß

Personen:
 José Cos y Macho (1838–1919), spanischer Kardinal, Erzbischof von Valladolid

Cós steht für:
 Cós (oder auch Coz), eine portugiesische Gemeinde (Freguesia), Kreis Alcobaça, Distrikt Leiria und in der historischen Provinz Estremadura 

cos steht für:
 Korsische Sprache (ISO-639-3-Code)
 Kosinus, siehe Sinus und Kosinus

CoS steht für:
 Chicks on Speed, Münchner Electroclash-Band
 Chief of Staff, Chef des Stabes, Führungsfunktion in einem militärischen Stab
 White House Chief of Staff
 Chief of Station, nachrichtendienstlicher Begriff
 Church of Satan, satanische Kirche
 Church of Scientology, Kirche der Scientologen, siehe Scientology #Scientology-Organisationen
 Class of Service, Gruppe von Verfahren zur Priorisierung im Internet
 Cobalt(II)-sulfid, Sulfid des zweiwertigen Cobalts
 Cost of Sales, andere Bezeichnung für Cost of Goods Sold
 Harry Potter and the Chamber of Secrets (Harry Potter und die Kammer des Schreckens), das zweite Buch der Harry-Potter-Romane

COS steht für:
 Carbonylsulfid (Kohlenoxidsulfid), gasförmige Molekülverbindung aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Schwefel
 Card Operating System, Betriebssystem auf Smartcards
 Carl Oskar Schlobach, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Centre for Organismal Studies Heidelberg, wissenschaftliche Einrichtung der Universität Heidelberg
 White House Chief of Staff
 Chief of Station, ist die offizielle Tätigkeitsbezeichnung des Residenten der Central Intelligence Agency in einer Botschaft
 Collection Of Style, Fashion-Konzept von H&M
 color odor sapor (lat.: Farbe, Geruch, Geschmack), das seit der Antike bekannte und benutzte Schema für organoleptische Weinprüfungen
 Comando delle Operazioni Spaziali, italienisches Militärkommando für Weltraumoperationen
 Commandement des opérations spéciales, französische Militär-Spezialeinheit
 COS (Automarke), Marke des chinesischen Automobilherstellers Chongqing Changan Automobile Company
 COS Computer Systems AG, Schweizer IT-Handelsunternehmen
 COS Distribution AG, deutsches IT-Handelsunternehmen, siehe Tiscon
 COS GmbH, deutsches IT-Unternehmen, Hersteller von COSware
 COS Systemhaus OHG, deutsches IT-Unternehmen, Hersteller von Applikationen auf Basis von Autodesk-Produkten
 COS-Zellen (CV-1 in Origin, carrying SV40), Fibroblasten-Zelllinie
 Costa Rica, UNDP-Code
 Cray Operating System, Betriebssystem der Firma Cray
 Crypto Operating System, Falschmeldung in der Mac-Geschichte
 Flughafen Colorado Springs (IATA-Code), Zivilflughafen von Colorado Springs
 Peterson Air Force Base (IATA-Code), Stützpunkt der US-Luftwaffe bei Colorado Springs

ČOS steht als Abkürzung für:
 Česká obec sokolská, siehe Sokol (Turnbewegung)

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Cos Cob Power Station, in Greenwich, Connecticut, ID-Nr. 90001096
 Cos Cob Railroad Station, in Greenwich, Connecticut, ID-Nr. 89000928

Siehe auch:
 KOS
 Coss

Abkürzung